Болгатовская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Опочецком районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Лаптево.

География 
Территория волости граничит на юге с Глубоковской, на западе — c Пригородной и Варыгинской волостями Опочецкого района, на севере — с Пушкиногорским и Новоржевским районами, на востоке — через бывшую Духновскую волость — с Бежаницким районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Березовское (2,8 км², глубиной до 4 м: погранично с Глубоковской волостью); Арно (площадью 0,4 км² и глубиной до 8 м) — исток реки Алоля.

Население

Населённые пункты 
В состав Болгатовской волости с июня 2010 года входит 97 деревень:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Болгатовский сельсовет был превращён в Болгатовскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в Болгатовскую волость была включена территория упраздненной Любимовской волости (с центром в д. Лаптево), и в новых границах волости было также создано муниципальное образование Болгатовская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Опочецкий район со статусом муниципального района, при этом административный центр был перенесён из д. Болгатово в д. Лаптево.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Болгатовской волости с соседней Духновской 

Законом Псковской области от 3 июня 2010 года в Болгатовскую волость была включена территория упразднённой Духновской волости.

Известные уроженцы 
 Зайцев, Василий Михайлович (1910—1941) — Герой Советского Союза, родился в деревне Пузакино.

Примечания 

Муниципальные образования Опочецкого района
Сельские поселения Псковской области